Città di notte – film del 1956 diretto da Leopoldo Trieste
 Città di notte (City of Night) – romanzo di John Rechy del 1963